Tegenwoordig deelwoord (Latijn) - (participium praesentis activi)
Primaire progressieve afasie - een neurologische aandoening
PPA (Personal Package Archive), een pakketbron voor APT